The Flying Scotsman (1929), een Britse film van Castleton Knight
 The Flying Scotsman (2006), een Brits-Duitse film van Douglas Mackinnon
 The Flying Scotsman, de bijnaam van de Schotse darter Gary Anderson
 The Flying Scotsman, de bijnaam van de Schotse wielrenner Graeme Obree

Zie ook:
 Flying Scotsman, een Britse trein uit 1862